«Островитяне» (1866) — нравоописательная повесть Н. С. Лескова о немецких семьях Норков и Шульцев, живущих на Васильевском острове.
 «Островитяне» (1951) — фильм Лукаса Демаре
 «Островитяне» (1979) — фильм Жиль Гранжье
 «Островитяне» (2011) — фантастический роман Криcтофера Приста
 «Островитяне» — повесть Евгения Замятина, вошла в состав альманаха Скифы.

Примечания